GGU est un sigle qui peut désigner :
 Golden Gate University, une université privée américaine qui se trouve dans la ville de San Francisco en Californie.

GGU est un code qui peut désigner :
 gban une langue mandée parlée en Côte d’Ivoire.

GGU est un codon qui signifie glycine selon le code génétique. La glycine a pour codon : GGA, GGU, GGG et GGC.

Code génétique